Rabbits steht für:

 Rabbits (1972), Originaltitel Night of the Lepus, US-amerikanischer Horrorfilm von William Claxton (1972)
 Rabbits (2002), Kurzfilmserie von David Lynch (2002)

Siehe auch: